Finnmarksløpet – wyścig psich zaprzęgów rozgrywany w Norwegii od 1981 roku. Zawody rozgrywane są na dwóch trasach. Dla zaprzęgów składających się z 8 psów długość trasy wynosi 500 km, dla zaprzęgów składających się z 14 psów długość trasy wynosi 1000 km. Etapy mają długość od 50 do 140 km. 

Pierwszym zwycięzcą był w 1981 roku Sven Engholm, który z jedenastoma tryumfami w tym wyścigu przewodzi stawce najczęściej wygrywających.

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Finnmarksløpet

Wyścigi psich zaprzęgów